IAWA steht für:

 International Archive of Women in Architecture, internationales Archiv zum Thema „Frauen in der Architektur“
 International Association of Wood Anatomists, weltweiter Verband der Holzanatomen

Abkürzung